Села:
 Весняне — Вінницька область, Чернівецький район
 Весняне — Запорізька область, Якимівський район
 Весняне — Луганська область, Алчевський район
 Весняне — Рівненська область, Рівненський район
 Весняне — Хмельницька область, Білогірський район

 Весняне — колишнє село Поліського району Київської області, зняте з обліку в зв'язку з відселенням мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС
 Весняне — назва села Ангелівка Заліщицького району Тернопільської області 1945–1990

Селище:
 Весняне — Миколаївська область, Миколаївський район